

Denkmalliste 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Hemer
 Liste der Naturdenkmale in Hemer
 Liste der Sakralbauten in Hemer

Literatur

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Hemer
 Übersicht der Denkmäler der Stadt Hemer auf geoportal.iserlohn.de

Einzelnachweise 

Hemer
!